Der Reichsbundpokal 1937/38 war der sechste ausgetragene Gauauswahl- und der dritte als Reichsbundpokal bezeichnete Wettbewerb. Sieger wurde zum ersten Mal die Auswahlmannschaft des Gaus Nordmark, die im Finale Südwest mit 3:1 besiegen konnten. Zuvor besiegte Nordmark bereits im Viertelfinale den Titelverteidiger Niederrhein. Vorjahresfinalist Sachsen schied im Halbfinale knapp gegen Südwest mit 2:3 aus. Der Gau Westfalen setzte in dieser Spielzeit wieder überwiegend auf Akteure des Serienmeisters FC Schalke 04, wie in allen vorherigen Spielzeiten erreichte diese Auswahlmannschaft jedoch nicht das Halbfinale und schied bereits im Achtelfinale aus. Auch Mitfavorit Bayern erreichte durch eine 2:6-Niederlage im Viertelfinale gegen Baden nicht das Halbfinale. Der Auswahlmannschaft Schlesien gelang der erste Sieg überhaupt in den Gauauswahl-Wettbewerben, im kommenden Jahr konnte der Wettbewerb dann sogar gewonnen werden.

Übersicht

Achtelfinale 
!Stadion
||Rheinstadion, Düsseldorf
||Sportplatz am Rothenbaum, Hamburg
||Schwabenplatz, Augsburg
||Stadion Mannheim, Mannheim
||Mitteldeutsche Kampfbahn, Erfurt
||Stadion an der Planitzstraße, Chemnitz
||Glückauf-Kampfbahn, Gelsenkirchen
||Hindenburg-Kampfbahn, Hannover
|}

Wiederholungsspiel:
!Stadion
||Müngersdorfer Stadion, Köln
|}

Viertelfinale 
!Stadion
||Sportpark Müngersdorf, Köln
||Willy-Sachs-Stadion, Schweinfurt
||Sportpark Grüneiche, Breslau
||Stadion Kieselhumes, Saarbrücken
|}

Wiederholungsspiel:
!Stadion
||Wildparkstadion, Karlsruhe
|}

Halbfinale

Finale

Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Reichsbundpokal 1937/38 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand nach Spieleinsätzen.

Deutsches Turn- und Sportfest-Turnier 1938 

Bereits im Sommer 1938 kam es im Rahmen des Deutschen Turn- und Sportfest 1938 in Breslau erneut zu einem Turnier der Gauauswahlmannschaften. Im Gegensatz zu dem Reichsbundpokal gab es in diesem Wettbewerb eine Hauptrunde und eine Trostrunde für die Verlierer der Achtel- und Viertelfinalspiele. Ebenfalls wurde ein Spiel um Platz 3 ausgetragen. Da das Deutsche Turn- und Sportfest-Turnier vom 24. Juli bis 31. Juli 1938 stattfand, war die Teilnahme für die Mannschaften äußert strapaziös, da sie innerhalb weniger Tage mehrere Partien bestreiten mussten. Das Finale gewann die Mannschaft des neu hinzugekommenen Gau Ostmark, sozusagen die Nationalmannschaft Österreichs, im Finale gegen Niedersachsen mit 4:1. Drittplatzierter wurde Südwest

Literatur

Weblinks 
 

Fußballsaison 1937/38
Reichsbundpokal